Andrzej Chołoniewski (1744-1819) – duchowny katolicki, biskup pomocniczy łucko-żytomierski
 Andrzej Chołoniewski (1909-1992) – oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej